Il doppio  del Fergana Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pavel Chekhov e Aleksej Kedrjuk erano i detentori del titolo, ma Chekhov non ha partecipato.

Kedryuk ha fatto coppia con Michail Elgin, ma ha perso nel 1º turno contro Andis Juška e Artem Sitak.

Brendan Evans e Toshihide Matsui hanno battuto in finale 3–6, 6–3, [10–8] Gong Mao-Xin e Li Zhe.

Teste di serie

 Michail Elgin /  Aleksej Kedrjuk (primo turno)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Yang Tsung-hua (primo turno)

 Sadik Kadir /  Purav Raja (quarti di finale) 
 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Fergana Challenger 2010